Orthocentrus — род паразитических перепончатокрылых наездников подсемейства Orthocentrinae из семейства Ichneumonidae подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые. Включает более 100 видов.

Описание 

Мелкие или средних размеров, длиной менее 1 см. Основная окраска желтовато-коричневая. Жвалы редуцированные, узкие, не перекрываются при закрытии или едва сходятся медиально в закрытом состоянии и имеют уменьшенный зубной ряд. Наличник не отделяется от лица, образуя равномерно выпуклую поверхность, нижний край наличника обычно выпуклый или усеченный (иногда медиально вогнутый). Маларное пространство с или без маларной борозды. Скапус усиков длинный. В заднем крыле присутствует или отсутствует абсцисса жилки Cu (discoidella). Переднее крыло с ареолетом или он отсутствует, если он присутствует, то пятиугольный. Метасома вытянутая. Тело иногда сжато с боков. Ноги, особенно задние, массивные. Яйцеклад короткий.

Личинки — паразиты насекомых. Среди хозяев в Африке жуки, пилильщики, двукрылые: Balaninus glandium (Curculionidae), Delia radicum (Anthomyiidae), Eledona agaricola (Tenebrionidae), Gilpinia hercyniae (Diprionidae), Hylemya flavopicta (Anthomyiidae), Leopus nebulosus (Cerambycidae), Paratinia sp. (Mycetophilidae), Saperda populnea (Cerambycidae), Saperda scalaris (Cerambycidae), Sciophila hirta (Mycetophilidae), Sciophila rufa (Mycetophilidae). Встречаются повсеместно.

Классификация и палеонтология 
Более 100 видов. Род был впервые выделен в 1829 году немецким энтомологом Иоганном Людвигом Кристианом Карлом Гравенгорстом. Известны ископаемые виды (Orthocentrus defossus, Orthocentrus primus) из эоцена Колорадо США (Florissant, около 35 млн лет).

 
 Orthocentrus alboscutellum Broad, 2014
 Orthocentrus ambiguus Holmgren, 1858
 Orthocentrus anguillae BroBroad, 2014ad
 Orthocentrus anomalus Gravenhorst, 1829
 Orthocentrus asper (Gravenhorst, 1829)
 Orthocentrus attenuatus Holmgren, 1858
 Orthocentrus bicoloratus Veijalainen, 2014
 Orthocentrus bilineator Aubert, 1959
 Orthocentrus brevipilus Broad, 2014
 Orthocentrus broadi Veijalainen, 2014
 Orthocentrus canariensis Hellen, 1949
 Orthocentrus castellanus Ceballos, 1963
 Orthocentrus compressicoxis Benoit, 1954
 Orthocentrus concrispus Veijalainen, 2014
 Orthocentrus corrugatus Holmgren, 1858
 Orthocentrus daucus Gauld, 1984
 Orthocentrus decoratus Townes, 1945
 Orthocentrus defossus Brues, 1910
 Orthocentrus deletus Morley, 1912
 Orthocentrus elongaticornis (Benoit, 1954)
 Orthocentrus excalibur Gauld, 1984
 Orthocentrus exiguus Cresson, 1865
 Orthocentrus facialis Brischke, 1878
 Orthocentrus flavifrons Veijalainen, 2014
 Orthocentrus frontator (Zetterstedt, 1838)
 Orthocentrus fulvipes Gravenhorst, 1829
 Orthocentrus harlequinus Veijalainen, 2014
 Orthocentrus hirsutor Aubert, 1969
 Orthocentrus hirtus Benoit, 1955
 Orthocentrus hispidus Veijalainen, 2014
 Orthocentrus immundus Seyrig, 1934
 Orthocentrus indistinctus Benoit, 1954
 Orthocentrus insularis Ashmead, 1894
 Orthocentrus intermedius Förster, 1850
 Orthocentrus lativalvis Benoit, 1954
 Orthocentrus limpidus Seyrig, 1935
 Orthocentrus lineatus Brischke, 1871
 Orthocentrus longiceps Seyrig, 1935
 Orthocentrus longicornis Holmgren, 1858
 Orthocentrus lucens Provancher, 1879
 Orthocentrus luteoclypeus Veijalainen, 2014
 Orthocentrus macrocerus Strobl, 1903
 Orthocentrus maculae Veijalainen, 2014
 Orthocentrus marginatus Holmgren, 1858
 Orthocentrus mediocris Seyrig, 1934
 Orthocentrus mishana Veijalainen, 2014
 Orthocentrus monilicornis Holmgren, 1858
 Orthocentrus neglectus Förster, 1850
 Orthocentrus nicaraguensis Veijalainen, 2014
 Orthocentrus nigricornis Boheman, 1866
 Orthocentrus nigristernus Rondani, 1877
 Orthocentrus onkonegare Broad, 2014
 Orthocentrus orbitator Aubert, 1963
 Orthocentrus pallidifrons (Morley, 1913)
 Orthocentrus pallidus Veijalainen, 2014
 Orthocentrus palpalis Brischke, 1892
 Orthocentrus patulus Holmgren, 1858
 Orthocentrus pentagonum Broad, 2014
 Orthocentrus petiolaris Thomson, 1897
 Orthocentrus primus Brues, 1906
 Orthocentrus protervus Holmgren, 1858
 Orthocentrus pulcher Seyrig, 1934
 Orthocentrus punctatissimus Benoit, 1954
 Orthocentrus quercus Veijalainen, 2014
 Orthocentrus radialis Thomson, 1897
 Orthocentrus rectus Veijalainen, 2014
 Orthocentrus rovensis Seyrig, 1934
 Orthocentrus rufescens Brischke, 1871
 Orthocentrus rufipes Brischke, 1871
 Orthocentrus rugulosus (Provancher, 1883)
 Orthocentrus saaksjarvii Veijalainen, 2014
 Orthocentrus sannio Holmgren, 1858
 Orthocentrus scurra Veijalainen, 2014
 Orthocentrus semiflavus Seyrig, 1935
 Orthocentrus shieldsi Broad
 Orthocentrus spurius Gravenhorst, 1829
 Orthocentrus strigatus Holmgren, 1858
 Orthocentrus tenuiflagellum Veijalainen, 2014
 Orthocentrus testaceipes Brischke, 1878
 Orthocentrus tetrazonatus (Ashmead, 1896)
 Orthocentrus thomsoni Roman, 1936
 Orthocentrus trichomma Gauld, 1984
 Orthocentrus trifasciatus Walsh, 1873
 Orthocentrus tuberculatus Brischke, 1891
 Orthocentrus umbrocciput Veijalainen, 2014
 Orthocentrus urbanus Seyrig, 1934
 Orthocentrus wahlbergi Veijalainen, 2014
 Orthocentrus winnertzii Förster, 1850
 Orthocentrus zebra Veijalainen, 2014

Дополнения 

 2019 год: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Примечания

Литература 
 Хумала А.Э. Наездники-ихневмониды фауны России и сопредельных территорий. Подсемейства Microleptinae и Oxytorinae (Hymenoptera: Ichneumonidae). М., Наука, 2003, 175 стр. 
 
 Townes H. (1945). A Catalogue and Reclassification of the Nearctic Ichneumonidae (Hymenoptera). Part II. The Subfamilies Mesoleiinae, Plectiscinae, Orthocentrinae, Diplazontinae, Metopiinae, Ophioninae, Mesochorinae. Memoirs of the American Entomological Society, 11, 478–925.
 Townes H. (1971). Genera of Ichneumonidae, Part 4 (Cremastinae, Phrudinae, Tersilochinae, Ophioninae, Mesochorinae, Metopiinae, Anomalinae, Acaenitinae, Microleptinae, Orthopelmatinae, Collyriinae, Orthocentrinae, Diplazontinae). Memoirs of the American Entomological Institute 17: 1—372.
 Zwakhals C. J., Diller E. (2015). Eight new Orthocentrus species from South America (Hymenoptera; Ichneumonidae, Orthocentrinae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 105: 65—78.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
Роды перепончатокрылых